Мелихово — многозначный термин.

Топоним

Белоруссия 
 Мелихово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Мелихово — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Мелихово — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Мелихово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Мелихово — село в Чеховском районе Московской области.
 Мелихово — село в Сосковском районе Орловской области.
 Мелихово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Мелихово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мелихово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мелихово — микрорайон города Ржева Тверской области.

Транспорт 
 Мелихово — железнодорожный разъезд в городе Ржев Тверской области.

Культура 
 Мелихово — усадьба, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова в Чеховском районе Московской области.

См. также